Соревнования по борьбе на летних юношеских Олимпийских играх 2014 года проводились с 25 по 27 августа в Longjiang Gymnasium в городе Нанкин (Китай), и включали в себя вольную и греко-римскую борьбу.

Квалификация 
Каждый Национальный олимпийский комитет могло представлять максимум 5 спортсменов: 2 юношей и 1 девушка в вольной борьбе и 2 юношей в греко-римской борьбе. 98 спортсменов (70 юношей и 28 девушек) приняли участие в пяти континентальных квалификационных соревнованиях. Несмотря на то, что Китай являлся страной-организатором, он не получил квот и принял участие в квалификационных соревнованиях. Имели право принимать участие только юноши и девушки, родившиеся между 1 января 1997 года и 31 декабря 1998 года.

Расписание

Сводная таблица

График соревнований 
График соревнований был утвержден нанкинским оргкомитетом юношеских Олимпийских игр 2014.

Медальный зачёт 
Страна-организатор выделена.

Греко-римская борьба

Вольная борьба

Юноши

Девушки

Примечания 

Международные соревнования по борьбе в Китае
Соревнования на летних юношеских Олимпийских играх 2014